Agathokles war ein im antiken Griechenland häufig vorkommender Männername.

Die bekanntesten Personen mit diesem Namen sind:

 Agathokles, ein Musiker, Schüler des Pythagoras, Lehrer Damons
 Agathokles, ein Historiker im 5. oder 4. Jahrhundert v. Chr., der eine Geschichte des Ortes Kyzikos schrieb
 Agathokles, 357/356 v. Chr. Archon in Athen, siehe Agathokles (Athen)
 Agathokles von Syrakus (361 v. Chr. – 289 v. Chr.), Tyrann von Syrakus
 Agathokles, Sohn des gleichnamigen Tyrannen, als Nachfolger vorgesehen, 289 v. Chr. von Agatharchos ermordet
 Agathokles, der Vater des Lysimachos mit einer hohen Stellung am Hof in Makedonien
 der älteste Sohn des Lysimachos, siehe Agathokles (Sohn des Lysimachos)
 ein Architekt in Delphi, siehe Agathokles (Architekt)
 der Regent Ägyptens nach dem Tod des Königs Ptolemaios IV. (204 v. Chr.), siehe Agathokles (Ägypten)
 Agathokles von Baktrien, König des baktrischen Reiches, ca. 190 bis 180 v. Chr.
 Agathokles, ein Komödiendichter in Athen in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr.
 ein weiterer Historiker
 ein Arzt, wohl zur Zeit des Augustus, von Plinius dem Älteren erwähnt
 eine Grindcore-Band aus Belgien, siehe Agathocles